Фунда́ція (від ):
 пожертва; пожертвування коштів на заснування чого-небудь (церкви, монастиря, організації тощо);
 заснування (на пожертви); від дієслова «фундувати»;
 українське новітнє запозичення з  для позначення традиційного терміну «фонд».
 Фундація (цикл творів) (Foundation) — цикл з семи романів Айзека Азімова
 Фундація (телесеріал) — американський науково-фантастичний телевізійний серіал для стрімінгової платформи Apple TV +, заснований на однойменній книжковій серії Айзека Азімова
 Фундація.101 — правозахисна громадська організація, що здійснює моніторинг контрольних пунктів в'їзду-виїзду в зоні АТО.